OK sau Ok poate fi:

 Okay, cuvânt din limba engleză care înseamnă „bine” sau „acceptabil”
 Oklahoma, codul poștal al acestui stat SUA
 Czech Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene
 OK!, revistă britanică despre celebrități
 OK Computer, album muzical al formației britanice Radiohead

Legături externe 
 
  „OK” la acronymfinder.com